Green lane – strada non lastricata
Green Lane – quartiere di Coventry (Regno Unito)
Green Lane – borough della Contea di Montgomery, Pennsylvania